Haniska ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Prešov, siehe Haniska (Prešov)
 einer Ortschaft im Košice-okolie, siehe Haniska (Košice-okolie)